Domenico Gnoli ist der Name folgender Personen:

* Domenico Gnoli (Schriftsteller) (1838–1915), italienischer Schriftsteller, Bibliothekar und Kunsthistoriker
 Domenico Gnoli (Maler) (1933–1970), italienischer Maler, Grafiker und Bühnenbildner